Eerste klasse (1979/1980) była 77. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KSK Beveren. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii